Rudolph kan som auktorsförkortning betyda:

 Emanuel David Rudolph
 Johann Heinrich Rudolph

Robotskapade auktorsförkortningar